Il singolare del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Capdeville che ha battuto in finale Juan Pablo Guzmán 7-60, 6-0.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (finale)
 Thiago Alves (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)

 Paul Capdeville (Campione)
 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 André Ghem (secondo turno)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2007